Para as porções semanais, vejam Porção semanal da Torá (Parashat HaShavua).
Parashá , Parshah, Parashah ou Parshá (em hebraico פרשה porção, e no pl. parashot ) é a porção semanal de textos da Torá dentro do judaísmo. Também são conhecidas como Parashat haShavuá (Porção semanal) ou Sidra, e cada uma possui um nome geralmente derivada de suas primeiras palavras em hebraico. Geralmente o judaísmo, ao mencionar um texto da Torá, menciona este nome particular, e não capítulos ou versículos como o faz, por exemplo, o cristianismo.

Tabela de Parashot 
A Torá é dividida em 54 parashot que servem para uma leitura completa da Torá em um ciclo de um ano, iniciando e terminando (dentro do judaísmo rabínico) na Festa de Simchat Torá.

Ver também 
 Haftará
 Chumash
 Tanakh
 Torá
 Portal:Judaísmo
 Porção semanal da Torá

Ligações externas 

 Leitura e comentários sobre as Parashot- Chabad.org.br
 Resumo da Parashá - PT.CHABAD.ORG

Liturgia judaica